Dalibor steht für:

 Dalibor, Oper (1868) von Bedřich Smetana
 Dalibor (Film), tschechische Opernverfilmung (1956)
 Dalibor (Vorname), männlicher Vorname

Siehe auch:
 Dallibor
 Daliborka